Fridrich II. Hesensko-Kasselský (14. srpna 1720 Kassel – 31. října 1785 zámek Weißenstein v Kasselu) byl v letech 1760–1785 lankrabě hesensko-kasselský.

Život 
Byl prvním a jediným zemským knížetem, který po reformaci přestoupil ke katolictví. Známý je jako první kníže osvícenství v Hesensku, ale také díky pronajímání vojáků do americké války o nezávislost.

Jeho rodiči byli Vilém VIII. Hesensko-Kasselský a jeho manželka Dorotea Vilemína Sasko-Zeitzská, Fridrich tedy byl i synovcem švédského krále Frederika I.

Manželství a potomci 
V roce 1740 se Fridrich II. oženil s Marií Hannoverskou (1723-1772), dcerou britského krále Jiřího II. Z jejich manželství vzešly čtyři děti:

 Vilém (25. prosince 1741 – 1. července 1742)
 Vilém I. Hesenský (3. června 1743 – 27. února 1821), kurfiřt hesenský, ⚭ 1763 Vilemína Karolina Dánská (10. července 1747 – 14. ledna 1820)
 Karel Hesensko-Kasselský (19. prosince 1744 – 17. srpna 1836), místodržitel Šlesvicka-Holštýnska, ⚭ 1766 Luisa Dánská a Norská (20. ledna 1750 – 12. ledna 1831)
 Fridrich Hesensko-Kasselský (11. září 1747 – 20. května 1837), dánský generál, ⚭ 1786 Karolina Nasavsko-Usingenská (4. dubna 1762 – 17. srpna 1823)

Když Marie roku 1772 zemřela, Fridrich se již rok po tom znovu oženil, tentokrát s Filipínou Braniborsko-Schwedtskou. Toto manželství bylo bezdětné.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Hesensko-kasselská lankrabata
Narození v roce 1720
Úmrtí v roce 1785
Hesensko-Kasselští
Muži
Katoličtí panovníci
Narození 14. srpna
Úmrtí 31. října
Narození v Kasselu